Лоба:
 Лоба (растение) (редька китайская) — разновидность редьки посевной.
 
 Лоба, Виктория (род. 1988) — македонская эстрадная певица русского происхождения.
 Лоба, Кристиан (; род. 1952) — французский композитор.
 Лоба (народ) — этническая группа в Индии, Непале и Китае.
 Лоба (река) — река в Краснодарском крае.
 Лоба — деревня, Красночетайский район, Чувашия, Россия
 Лоба — озеро в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Лоба — село в Мендыкаринском районе Костанайской области Казахстана.

См. также